Пост 81 км — путевой пост и остановочный пункт Московской железной дороги в Сергиево-Посадском районе Московской области. Находятся к северо-востоку от города Сергиева Посада.

Открыт в 1944 году. Путевой пост входит в Московско-Курский центр организации работы железнодорожных станций ДЦС-1 Московской дирекции управления движением. По объёму работы отнесён 4 классу.

Расположен на слиянии Ярославского направления МЖД на 81-м км от Москвы и Большого кольца МЖД от Дмитрова/Яхромы. Соединение реализовано с помощью транспортной развязки: поезда, следующие от Яхромы и Дмитрова на северо-восток, проходят по путепроводу над Ярославским направлением южнее поста. Далее на северо-восток начинается совмещённый участок Ярославского радиального направления и Большого кольца, продолжающийся до Александрова.

К югу от путевого поста, вне его границ находятся четыре боковые пассажирские платформы на перегонах: две высокие и две низкие. Платформа от Дмитрова — низкая изогнутая — находится в стороне от остальных платформ (проход к ней на восток по дорожке через рощу). Платформы от Александрова на Москву и Дмитров — высокая и низкая соответственно — образуют острый угол. Переход между платформами по настилу через главные пути к северу от платформ. В 2012—2013 годах переход оборудован пешеходным светофором и плиткой с перилами при подходе к настилу. Входные светофоры самого поста находятся сразу к северо-востоку от платформ, то есть сами платформы расположены на перегонах к Сергиеву Посаду и к Наугольному.

На платформах поста останавливается большинство пригородных электропоездов Ярославского направления на Москву, Александров и Балакирево (за исключением экспрессов), а также все электропоезда Большого Кольца.

Крайние точки беспересадочного сообщения на 2016 год:
 На юг — до станции Москва-Пассажирская-Ярославская
 На северо-восток — через Александров до станции Балакирево Северной железной дороги (поезда Большого кольца — только до Александрова)
 На запад (Большое кольцо) — через Яхрому и Икшу до станции Поварово III

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Московской области

Примечания

Галерея 

Остановочные пункты Московско-Курского региона Московской железной дороги
Остановочные пункты Большого кольца Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Сергиево-Посадского района